Albiker ist der Name folgender Personen:

 Carl Albiker (1905–1996), deutscher Kunsthistoriker und Fotograf
 Helene Albiker (1878–1952), deutsche Malerin
 Karl Albiker (1878–1961), deutscher Bildhauer und Lithograf